
Molekulska formula -{C8H9N}- se može odnositi na:

 Indolin
 Izoindolin
 4,7-Dihidroizoindol